Apião — gramático e sofista romano do 
 Apião (cônsul honorário) — cônsul honorário do 
 Estratégio Apião (cônsul) — cônsul bizantino do 

Desambiguações de história